Аранча Рус та Тамара Зіданшек повинні були захищати титул, але відмовилися від участі.

Натела Дзаламідзе and Камілла Рахімова перемогли в турнірі, здолавши в фіналі пару Ван Сіньюй / Чжен Сайсай з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання

Зовнішні посилання 
 Основна сітка 

Upper Austria Ladies Linz - Doubles
2021 Doubles
2021 в австрійському спорті